Kulaguin (masculino) o Kulaguina (femenino)  es un apellido ruso que puede hacer referencia a:

Aleksandr Kulaguin, remero ruso. 
Boris Kulaguin, jugador ruso de hockey sobre hielo.
Dmitri Kulaguin, baloncestista ruso.
Konstantin Kulaguin, actor ruso.	  
Leonid Kulaguin, actor y cineasta ruso.
Mijaíl Kulaguin, baloncestista ruso	  
Nina Kulaguina, mujer rusa que alegaba tener poderes psiquícos.
Valentina Kulaguina, pintora rusa.
Yuri Kulaguin, futbolista ruso.